Куркачи — топоним в Татарстане.

 Куркачи — посёлок железнодорожного разъезда в Высокогорском районе, административный центр Куркачинского сельского поселения.
 Куркачи (станция) — железнодорожная станция Казанского отделения Горьковской железной дороги.
 Куркачи (аэродром) — аэродром совместного базирования России.
 ‎